Большая Борисовка — село в составе Черёмушкинского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области.

География 
Находится у реки Кеньша на расстоянии примерно 20 километров на юг-юго-восток по прямой от районного центра города Инза.

История
Возникло в XVII веке, была Казанская церковь, построенная в 1690 году. 

В 1780 году село Борисова Кенша вошло в состав Городищенского уезда Пензенского наместничества. С 1796 года в составе Пензенской губернии.

В конце советского периода работал  совхоза «Залесный».

Население
Население составляло 329 человек в 2002 году (русские 91%), 227 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Инзенского района